La sigla MNR puede corresponder a: 

 Movimiento Nacional Reformista: una organización estudiantil de Argentina.
 Mouvement National pour la Reforme - Islah, Movimiento Nacional para la Reforma: un partido político de Argelia.
 Movimiento Nacionalista Revolucionario: un partido político de Bolivia.
 Mouvement national du progrès: Movimiento National del Progreso, partido político de Francia.
 Movimiento Nueva República: Partido político de Guatemala.